Pokémon: Sol og Måne – Ultraeventyr er den enogtyvende sæson af Pokémon og den første del af Pokémon Serien: Sol og Måne, en japansk anime-TV-serie, kendt i Japan under navnet . Den blev oprindeligt sendt i Japan på TV Tokyo fra den 5. oktober 2017 til den 14. oktober 2018, og senere i Danmark på Pokémon TV fra den 22. juni 2018, dog er det uvist, hvornår det sidste afsnit blev sendt. Den danske versionering er lavet af SDI Media og er baseret på den amerikanske udgave, som er produceret af The Pokémon Company.

Afsnit

Stemmer

Hjemmeudgivelser
I Japan er sæsonen blevet fuldt udgivet til udlejning, men købeudgivelser er begrænset til visse afsnit. Sæsonen har fået en komplet hjemmeudgivelse på engelsk i USA og Australien på nær det banlyste afsnit.

I Danmark har denne sæson ikke set nogen form for hjemmeudgivelse.

Eksterne henvisninger
 Officielle, danske Pokémon-hjemmeside
 Officielle, amerikanske Pokémon-hjemmeside 
 Pokémon-TV-seriens hjemmeside hos TV Tokyo 
 Pokémon-TV-serien på den officielle, japanske Pokémon-hjemmeside 

Afsnit
Afsnit af animeserier